Хюсеин Авни може да се отнася за:

 Хюсеин Авни паша (1820 – 1876), османски държавник, велик везир (1874 – 1875;
 Хюсеин Авни паша (Займлер) (1877 – 1930), османски офицер и турски политик;
 Хюсеин Авни бей (? – 1915), османски офицер;
 Хюсеин Авни Акер, турски просветен деец;
 „Хюсеин Авни Акер“, стадион в Трабзон, Турция.